Kawahara ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuhisa Kawahara (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Kawahara Keiga (1786–?), japanischer Maler　
 Kawahara Ryōhei (1781–1878), japanischer Maler, Geburtsname von Kikuchi Yōsai
 Shūgō Kawahara (* 1980), japanischer Fußballspieler
 So Kawahara (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Tatsuya Kawahara (* 1985), japanischer Fußballspieler

Kawahara ist das Pseudonym von:
 Reki Kawahara, japanischer Autor von Light Novels